PT2 steht für:
 PT2-Glied, LZI-Übertragungsglied in der Regelungstechnik
 Pyrotechnik Klasse T2, Klassifizierung für Pyrotechnik
 Região Autónoma dos Açores (NUTS:PT)

Siehe auch:
 PT1

PT2